Liverpool FC deltog säsongen 2009/2010 i Premier League, UEFA Champions League, UEFA Europa League, FA-cupen samt Engelska ligacupen.

Säsongen/sammanfattning 
Liverpool lyckades inte vinna någon titel under säsongen 2008-2009 men man skrapade ihop hela 86 poäng och slutade på en andraplats i ligan endast 4 poäng efter 1:an och tendenser till ett riktigt bra spel samt en riktigt bra trupp fanns och många trodde att säsongen 2009-2010 skulle vara "året" som Liverpool skulle vinna titeln och utmana i Europa. 

På sommaren lämnade en av Liverpools och Rafael Benítez viktigaste spelare, Xabi Alonso skrev på för storsatsande Real Madrid som tidigare även värvat Manchester Uniteds Cristiano Ronaldo. Benitez ersatte Alonso med den just då långtidsskadade Alberto Aquilani som anslöt från AS Roma. I transfersfönstret sista dagar värvade Liverpool den grekiska mittbacken Sotirios Kyrgiakos från AEK Aten.

Under hösten uteblev succén som många hoppats på, laget hade inte med varken Aquilani eller Lucas Leiva lyckats axlat Alonsos frånvaro. Laget hade dessutom åkt ur både ligacupen och UEFA Champions League och den dynamiska duon mellan Steven Gerrard och Fernando Torres funkade inte lika bra som tidigare p.g.a skador. Under Januarifönstret hämtade Liverpool in Maxi Rodríguez gratis ifrån Atlético Madrid. Våren var ungefär jämlik med höstens resultat och Liverpool slutade till slut på en sjundeplats vilket var hela 5 placeringar sämre än fjolåret och man missade chansen att få spela Champions League nästa säsong. Efter säsongen fick Benitez sparken och det blev sedan klart att engelsmannen Roy Hodgson skulle ta över Benitez roll.

Trupp

Målvakter 
  Pepe Reina
  Diego Cavalieri

Backar 
  Glen Johnson
  Jamie Carragher
  Daniel Agger
  Martin Škrtel
  Sotirios Kyrgiakos
  Emiliano Insúa
  Fábio Aurélio
  Philipp Degen
  Martin Kelly
  Stephen Darby
  Daniel Ayala

Mittfältare 
  Alberto Aquilani
  Steven Gerrard
  Lucas Leiva
  Javier Mascherano
  Yossi Benayoun
  Albert Riera
  Maxi Rodríguez
  Ryan Babel
  Jay Spearing
  Nabil El Zhar
  Dani Pacheco

Anfallare 
  Fernando Torres
  Dirk Kuyt
  David N'Gog
  Nathan Eccleston

Premier League

Bästa målskyttar
  Fernando Torres 18
  Steven Gerrard 9
  Dirk Kuyt 9
  Yossi Benayoun 6
  David N'Gog 5
  Ryan Babel 4

Champions League

Gruppspel

UEFA Europa League

Sextondelsfinal

Åttondelsfinal

Kvartsfinaler

Semifinaler

2009/2010
Liverpool